Александр Васютин:
 Васютин, Александр Сергеевич (1952—2016) — российский учёный в области растениеводства, земледелия, защиты и карантина растений.
 Васютин, Александр Юрьевич (род. 1995) — российский футболист.